gromada Włodowice (powiat noworudzki) (kłodzki / noworudzki)
 gromada Włodowice (powiat zawierciański)